С 19 по 27 февраля 2005 года в Гватемале состоялся 8-й розыгрыш Кубка наций Центральной Америки, регионального турнира Центральной Америки. В этот раз отборочный турнир также не проводился, все 7 изъявивших желание сборных участвовали в финальной части турнира. Турнир также выполнял роль отборочного турнира Золотого кубка КОНКАКАФ 2005.

Стадион

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал 

, ,  и  получили путёвки в финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 2005.

Лучшие бомбардиры 
6 мячей
  Уильмер Веласкес

5 мячей
  Milton Núñez

4 мяча
  Juan Carlos Plata

Примечания

Ссылки 
 КОНКАКАФ
 RSSSF

2005
2005 год в футболе
2005 год в Гватемале